Sezona Formule 1 1984 je bila petintrideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 25. marca 1984 z dirko za Veliko nagrado Brazilije, končala pa 21. oktobra 1984 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Portugalske. Dirkaški naslov je osvojil Avstrijec Niki Lauda, moštvenega pa McLaren.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1984.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Opombe 
 18. julija 1984 so moštvo Tyrrell-Ford diskvalificirali iz vseh končanih in prihodnjih dirk te sezone, ker so uporabljali nedovoljene dirkalnike.

Dirkači 

1984
1984 v športu